HHK est un sigle qui peut désigner :
 Hayastani Hanrapetakan Kusaktsutyun (en français, Parti républicain d'Arménie), un des principaux partis politiques de la République d'Arménie ;
  (en français, Église réformée réhabilitée), une Église chrétienne réformée aux Pays-Bas.